Чемпіонат Кіпру з футболу 2014—2015 — 76-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Кіпру. Чемпіоном в 24-й раз став АПОЕЛ.

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця 

 
  

  

Позначення:

Результати

Другий раунд

Чемпіонський раунд 

 

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Позначення:

Результати

Лідери чемпіонату

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Чемпіонат Кіпру на soccerway 
 

2014—2015
Кіпр
Кіпр